Victor Manuel Rivera (1916–2005) – amerykański duchowny kościoła episkopalnego
 Victor Rivera (ur. 1944) – portorykański wrestler
 Víctor Hugo Rivera Chávez (ur. 1967) – peruwiański sędzia piłkarski
 Víctor Rivera Coronado, ps. Chino (ur. 1968) – peruwiański trener piłkarski
 Víctor Rivera (ur. 1976) – portorykański siatkarz